Schmidheiny est le nom d'une famille d'industriels suisses :
  (né en 1945)
 Stephan Schmidheiny (né en 1947)